

Patronyme 
Ruotsalainen est le nom de plusieurs personnalités finlandaises (le mot signifie suédois en langue finnoise):
 Mikko Ruotsalainen, un karatéka ;
 Paavo Ruotsalainen, prédicateur laïc du  ;
 Reijo Ruotsalainen, un joueur de hockey sur glace (né en 1960).

Toponyme 

 Ruotsalainen, un lac de la Finlande méridionale ;
 Ruotsalainen, une île de l'archipel finlandais à Naantali.

Homonymie de patronyme